Beu steht für:
 Beu (Mureș) (dt. Beul), Gemeinde in Miercurea Nirajului (dt. Sereda), Kreis Mureș, Transsilvanien, Rumänien

Beu ist die alte Bezeichnung folgender Orte:
 Bû
 Bő

Beu ist der Familienname folgender Personen:
 Monika Beu (1963–2005), deutsche Volleyballspielerin
 Rolf Beu (* 1957), deutscher Kaufmann und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdL

beu steht für:
 Blagar (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf Pantar (Insel), Kleine Sundainseln, Indonesien

BEU steht für:
 Biblioteca del Estudiante Universitario, Buchreihe der Universidad Nacional Autónoma de México
 Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung, deutsche Untersuchungsstelle
 Bedourie Airport (IATA-Code), Flughafen in Bedourie, Queensland

Abkürzung